Musiksendung bezeichnet:
 allgemein eine Rundfunksendung, siehe Rundfunk

 speziell eine Sendung im Fernsehen, siehe Fernsehsendung
 Beispiele für Musiksendungen im deutschen Fernsehen:
 Eurovision Song Contest (seit 1956)
 Musik aus Studio B (1961–1976)
 Haifischbar (1962–1979)
 Beat-Club (1965–1972)
 Starparade (1968–1980)
 ZDF-Hitparade (1969–2000)
 Lustige Musikanten (1971–2007)
 Disco (1971–1982)
 Anneliese Rothenberger gibt sich die Ehre (1971–1981)
 Musikladen (1972–1984)
 8 x 1 in Noten (1973–1979)
 Rockpalast (1974–1986, ab 1995)
 Hallo Peter! (1974–1982)
 Anneliese Rothenberger stellt vor (1975–1986)
 Musik ist Trumpf (1975–1981)
 Evergreenshows mit Lou van Burg (1976–1982)
 Plattenküche (1976–1980)
 Liedercircus (1976–1988)
 Bio’s Bahnhof (1978–1982)
 Show-Express (1980–1982)
 WWF Club (1980–1990)
 Bananas (1981–1984)
 Musikantenstadl (1981–2015, danach nur noch als Silvester-Specials)
 Laß das mal den Tony machen (Die Tony-Marshall-Show) (1982–1999)
 Ronny’s Pop Show (1982–1988)
 Vorsicht, Musik (1982–1984)
 Thommys Pop Show (1982–1984)
 Formel Eins (1983–1990)
 Die Superhitparade der Volksmusik (1983–2005)
 Extratour (1985–1989)
 P. I. T. – Peter-Illmann-Treff (1985–1990)
 Peters Pop Show (1985–1992)
 Melodien für Millionen (1985–2007)
 Grand Prix der Volksmusik (1986–2010)
 Die deutsche Schlagerparade (1988–2000)
 Die Schlagerparade der Volksmusik (1989–2003)
 Achims Hitparade (1989–2006)
 Kein schöner Land (1989–2007)
 Achtung! Klassik (1990–2000)
 Die volkstümliche Hitparade im ZDF (1990–2001)
 Lieder so schön wie der Norden (1990–1993)
 Die Goldene Stimmgabel (1990–2007)
 Musik liegt in der Luft (1991–1998)
 Feste der Volksmusik (seit 1994)
 Straße der Lieder (1995–2007)
 Musikantenscheune (1995–2003)
 Wenn die Musi spielt (seit 1996)
 Top of the Pops (1998–2006, in Großbritannien: 1964–2006)
 Krone der Volksmusik (1998–2012)
 Melodien der Berge (1999–2013)
 Showpalast (1999–2000)
 Willemsens Musikszene (1999–2001)
 Das große Sommer-Hit-Festival (1999–2007, ab 2002 „ZDF Sommerhitfestival“, von 2001 bis 2006 auch an Silvester als „Das große Silvester-Hit-Festival“)
 Fröhlicher Feierabend (2000–2011)
 Das ZDF-Wunschkonzert der Volksmusik (2002–2004)
 Musikantendampfer (2003–2011)
 Willkommen bei Carmen Nebel (2004–2021)
 Musik in den Bergen (seit 2013)
 Musik auf dem Lande (seit 2014)
 Die Schlager des Monats (seit 2018)
 Schlager-Spaß mit Andy Borg (seit 2018)
 Lebenslieder (seit 2021)
 Beispiele für Musikquiz-Sendungen im deutschen Fernsehen:
 Sing mit mir, spiel mit mir (1961–1962)
 Erkennen Sie die Melodie? (1969–1977, 1980–1985)
 Hast Du Töne? (1999–2001)
 Popclub (2002–2003)
 Let the Music Play (2021–2022)

 speziell eine Sendung im Radio, siehe Hörfunksendung

Siehe auch:
 Sendung (Begriffsklärung)